Плиацикас — греческая фамилия. Известные носители:

 Плиацикас, Василиос (род. 1988) — греческий футболист, полузащитник.
 Плиацикас, Лефтерис — греческий музыкант, участник группы ONAR.
 Плиацикас, Филиппос — греческий музыкант, фронтмен группы Pyx Lax.